INE steht für:
 Institut für Nachhaltige Entwicklung
 Institut für nukleare Entsorgung am KIT
 Inland Navigation Europe, Interessensvertretung der Schifffahrt

Statistikämter spanischsprachiger Länder:
 

Statistikämter portugiesischsprachiger Länder:
 

Ine steht für:
 Ine (Wessex) († nach 726), König von Wessex
 Ine (Kyōto), Ort im Distrikt Yosa, Präfektur Kyōto, Japan
 Ine (Marshallinseln), Ort auf den Marshallinseln

ine steht für:
 Indogermanische Sprachen (ISO-639-2-Code)

INE